C.F. Hansen kan være navnet på flere personer:
 C.F. Hansen (amtmand) (1737-1807) – amtmand over Bøvling Amt, senere Ringkøbing Amt
 C.F. Hansen (arkitekt) (1756-1845) – dansk klassicistisk arkitekt, kgl. hofbygmester, professor og direktør for Kunstakademiet
 C.F. Hansen (krigsminister) (1788-1873) – dansk politiker og krigsminister i flere regeringer 1848-54 og 1864-65

Christian Frederik Hansen
Slægtskab	med Finn Josef Skeel Holbek
Født	1737 	København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
Døbt	26 jan. 1737 	Holmens Kirke, Sokkelund, København, Danmark
Køn	Mand
Død	24 mar. 1807